Бенфі́ка () — португальська власна назва. В українській мові найчастіше означає футбольний клуб із Лісабона.

Топоніми

Бенфіка (парафія, Лісабон) — парафія.
 Сан-Домінгуш-де-Бенфіка — парафія.
 Бенфіка-ду-Рібатежу — парафія.

Футбольні клуби 
 Бенфіка (Бейра), Мозамбік.
 Бенфіка (Каштелу-Бранку), Португалія.
 Бенфіка (Келіману), Мозамбік.
 Бенфіка (Лісабон), Португалія.
 Бенфіка (Луанда), Ангола.
 Бенфіка (Лубанго), Ангола.
 Бенфіка (Санта-Круз), Кабо-Верде.

Волейбольний клуб 
 Бенфіка (Лісабон)